Die Endrunde um die Deutsche Basketballmeisterschaft der Frauen 1954 fand vom 3. bis 4. April 1954 zeitgleich mit den Titelkämpfen der Männer in Heidelberg statt. Insgesamt vier Mannschaften ermittelten in einem K.-o.-System den achten deutschen Basketballmeister der Frauen. Das Turnier gewann die TSG 78 Heidelberg, die sich im Finale mit 33:28 (18:14) gegen den TB Heidelberg durchsetzen konnte. Dritter wurde der OSC Berlin, den vierten Platz belegten die Neuköllner Sportfreunde, die als Titelverteidiger in den Wettbewerb gestartet waren.

Die Meistermannschaft der TSG 78 Heidelberg, trainiert von Kurt Siebenhaar, bestand aus  B. Sauer, I. Wendling, A. Heinrich, E. Weiß, H. Kreische, E. Pfeiffer, E. Hopp, A. Siebenhaar, B. Walter, E. Zimmermann und A. Spahl.

Turnierplan

Einzelnachweise 

1954
Basketballveranstaltung 1954